

Suisse 
 Lenzbourg, en allemand Lenzburg, une commune du canton d'Argovie.
 District de Lenzbourg, un district du canton d'Argovie.

États-Unis 
 Lenzburg, un village situé au sud du comté de Saint Clair dans l'Illinois.
 Lenzburg Township, un township du comté de Saint Clair dans l'Illinois.